Евгений Палермский  (, , , ок. 1130,  — ) — сицилийский адмирал (Королевство Сицилия) XII века и известный средневековый переводчик.

Биография 
Евгений родился в греческой семье в Палермо, где получил хорошее образование, «в основном греческое и арабское, но и достаточное латинское»
.
После того как норманны, в XI веке, отвоевали Сицилию у арабов, к XII веку Сицилия стала островом трёхъязычной цивилизации: греческой, латинской и арабской
.
Но в конце XII века, когда Евгений стал адмиралом, образованный, многоязычный грек или араб администратор стал редкостью в Сицилии.
Семья Евгения играла важную роль в правящей администрации Сицилии (Готвиль) на протяжении жизни нескольких поколений до него. Он был сыном Иоанна (Иоанн (сицилийский адмирал)) и внуком адмирала Евгения (Евгений  I (сицилийский адмирал))
.
Евгений служил Вильгельму (Вильгельм II Добрый) до того, как стал адмиралом в 1190 году
.
Первой его службой стала служба офицером Дивана (Диван (ведомство), латинизированное duana или dohana).
Он получил титул magister duane baronum в сентябре 1174 года, когда был послан королём в Салерно для проверки счетов бальи с правом продажи недвижимости для погашения долга
.
Ему было также поручено изготовить и распространить марки signaculum Вильяма для сбора пошлин на всех мостах, дорогах, речных путях королевских домен (Домен (область))
.
Евгений определил границы земли церкви Святой Софии в Беневенто в 1175 году и выступил арбитром в пограничном споре между Равелло и Амальфи в Ночера-Инферьоре в 1178 году и в Минори позже в сентябре того же года.
Евгений верно служил Танкреду (Танкред (король Сицилии)), после чего Гогенштауфены  предоставили ему роль в правительстве Констанции (Констанция (королева Сицилии)) и Генриха (Генрих VI (император Священной Римской империи)). Однако вскоре был ложно обвинён в заговоре против Генриха и ненадолго оказался узником в Германии (Королевство Германия).

Переводчик и поэт 
Адмирал Евгений Палермский более всего известен как переводчик с греческого и арабского и был «самым впечатляющим представителем трёхъязыковой цивилизации Сицилии»
.
Евгений был превосходным переводчиком и предполагается что он писал под псевдонимом «Гуго Фальканд», как летописец, который описал события в Палермо с 1154 по 1169 год.
.
В 1154 году, он перевёл с арабского на латинский труд Птолемея (Клавдий Птолемей) Оптика, который сохранился в 20 манускриптах
.
A.Lejeune подчёркивает что этот труд Птолемея сохранился и стал известен в Европе благодаря переводу Евгения
.
Евгений также перевёл пророчества Сибиллы из Эритреи с греческого на латинский, но сохранились только манускрипты XIII века, в основе которых находятся пророчества Иоахима (Иоахим Флорский)
.
Евгений писал стихи на греческом языке. Из них 24 стиха сохранились в манускрипте XIV века. Стихи были заурядными и написанными в стиле, преобладающем тогда в Константинополе
.
Однако его поэмы освещают его жизнь и время: он был приближённым Вильгельма (Вильгельм I Злой) и членом греческих религиозных общин в городах Бриндизи и Мессина. В одной из своих поэм Евгений скорбит о своём заточении в Германии, обвиняя порочное устройство мира, но сохраняя философский подход к своим невзгодам.

Ссылки

Источники 
 von Falkenhausen, Vera. «Eugenio da Palermo.» Dizionario Biografico degli Italiani. 1993.
 Jamison, Evelyn. Admiral Eugenius of Sicily, his Life and Work and the Authorship of the Epistola ad Petrum and the Historia Hugonis Falcandi Siculi. London: 1957.

Сицилийские адмиралы
Переводчики Италии
Средневековые адмиралы